Nippes bezeichnet:

 Nippes (Kunsthandwerk), kleine Ziergegenstände, die als Zimmerschmuck dienen
 Köln-Nippes (Stadtbezirk), einen Stadtbezirk der Stadt Köln
 Nippes (Köln), den Kölner Stadtteil, der dem Stadtbezirk seinen Namen gegeben hat
 Département Nippes, ein Departement des karibischen Staates Haiti

Nippes ist der Familienname folgender Personen:
 Kristian Nippes (* 1988), deutscher Handballspieler
 Stefan Nippes (* 1986), deutscher Handballspieler

Nippes, Unternehmen:

 Gebrüder Nippes GmbH & Co. KG, deutscher Hersteller von Stahlwaren